Lecokia é um género botânico pertencente à família Apiaceae.